Иштван Хевеши (; ) — венгерский ватерполист, выступавший за национальную сборную Венгрии по водному поло в период 1953—1960 годов (провёл 73 матча). Чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне, бронзовый призёр Олимпиады в Риме, двукратный чемпион Европы. Также известен как пловец, трёхкратный чемпион венгерского национального первенства в эстафете 4 × 200 метров.

Биография 
Иштван Хевеши родился 2 апреля 1931 года в городе Эгер, Венгрия.

Начинал спортивную карьеру в 1945 году в ватерпольном клубе Egri Barátság SE, в котором провёл два сезона. Затем выступал за такие команды как Egri SZTK и Bp. Honvéd. Одновременно с карьерой в водном поло также достаточно успешно занимался плаванием, в разное время трижды становился чемпионом Венгрии в эстафете 4 × 200 метров (1947, 1948, 1952).

Первого серьёзного успеха на международном уровне добился в сезоне 1954 года, когда вошёл в основной состав венгерской национальной сборной и побывал на чемпионате Европы по водному поло в Турине, откуда привёз награду золотого достоинства.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мельбурне. Венгерская команда выиграла у Великобритании и США на предварительном этапе, затем в финале взяла верх над Италией, Германией, Советским Союзом и Югославией — таким образом набрала наибольшее количество очков и заняла первое место. Матч против СССР получился особенно напряжённым и был остановлен полицией из-за начавшихся беспорядков. Хевеши при этом довелось поучаствовать в трёх играх своей команды.

После мельбурнской Олимпиады Иштван Хевеши остался в основном составе ватерпольной команды Венгрии и продолжил принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1958 году он успешно выступил на домашнем чемпионате Европы в Будапеште, добавив в послужной список ещё одну золотую медаль.

В 1960 году отправился выступать на Олимпийских играх в Риме — на сей раз венгры выиграли у США, Бельгии, Франции и Нидерландов, но проиграли Югославии, а с СССР сыграли вничью. С десятью очками заняли третье место и получили бронзовые награды. Хевеши сыграл в пяти матчах и отметился одним голом. По окончании римской Олимпиады принял решение завершить спортивную карьеру. В 1967 году окончил Будапештский университет физической культуры и работал тренером в «Гонведе».

За выдающиеся спортивные достижения в 2004 году награждён премией «Наследие Венгрии», в 1996 году — командорским крестом ордена Заслуг. Носит звание полковника венгерской армии, достойного спортсмена Венгерской Народной Республики (1954).

Умер 9 февраля 2018 года в Будапеште в возрасте 86 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 Иштван Хевеши  — страница на сайте Международного олимпийского комитета
 Иштван Хевеши  — биография на сайте Венгерского олимпийского комитета

Ватерполисты Венгрии
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по водному поло
Чемпионы Европы по водному поло
Пловцы Венгрии
Лауреаты премии «Наследие Венгрии»
Игроки ВПК «Гонвед»
Игроки ВПК «ZF-Эгер»
Выпускники Будапештского университета физической культуры
Военные Венгрии
Полковники